Vägtjärn kan syfta på:
Vägtjärnet, Dalsland, sjö i Melleruds kommun, 
Östra Vägtjärnen, sjö i Bengtsfors kommun och Melleruds kommun,  (4,39 ha)
Västra Vägtjärnen, sjö i Bengtsfors kommun,  (4,16 ha)
Vägtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,

Se även
Vägetjärnen, sjö i Göteborg 
Vägatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn